Форт-Луи́ () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Агно-Висамбур, кантон Бишвиллер.

Географическое положение 

Коммуна расположена на расстоянии около 420 км на восток от Парижа и в 34 км северо-восточнее Страсбура.

Площадь коммуны — 12,31 км², население — 288 человек (2006) с тенденцией к росту: 312 человек (2013), плотность населения — 25,4 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 331 человек, в 2012 году — 321 человек, а в 2013-м — 312 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 233 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 185 были экономически активными, 48 — неактивными (показатель активности 79,4 %, в 1999 году — 73,5 %). Из 185 активных трудоспособных жителей работали 172 человека (103 мужчины и 69 женщин), 13 числились безработными (трое мужчин и 10 женщин). Среди 48 трудоспособных неактивных граждан 13 были учениками либо студентами, 15 — пенсионерами, а ещё 20 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности

Примечания

Ссылки